Дмитрий Андреевич Мирошниченко (26 февраля 1992, Актюбинск, Казахстан) — казахстанский футболист, защитник российского клуба «Черноморец».

Клубная карьера 
Сын известного казахстанского футболиста Андрея Мирошниченко. В 2009 году играл за молодёжный состав российского клуба «Кубань». В 2010 году перешёл в «Актобе», с 2011 года привлекался в основной состав. В 2013 году провел 22 игры. В начале 2016 года подписал контракт с клубом «Тобол».

Международная карьера 
12 августа 2014 года в матче против сборной Таджикистана дебютировал за национальную сборную Казахстана.

Достижения 
 «Актобе»
 Чемпион Казахстана: 2013
 Серебряный призёр чемпионата Казахстана: 2014
 Бронзовый призёр чемпионата Казахстана: 2015
 Обладатель Суперкубка Казахстана: 2014
 Финалист Кубка Казахстана: 2014
 «Тобол» Костанай
 Чемпион Казахстана: 2021
 Серебряный призёр чемпионата Казахстана: 2020
 Бронзовый призёр чемпионата Казахстана: 2018
 Обладатель Суперкубка Казахстана (2): 2021, 2022

Клубная статистика 

Футболисты Казахстана
Игроки сборной Казахстана по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Казахстана по футболу
Игроки ФК «Актобе»
Игроки ФК «Тобол» Костанай
Игроки ФК «Черноморец» Новороссийск